Seils ist der Familienname von:

 Christoph Seils (* 1964), deutscher Journalist
 Martin Seils (* 1927), deutscher evangelischer Theologe